Herz aus Glas steht für:

 Herz aus Glas (Film), Film von Werner Herzog aus dem Jahr 1976
 Herz aus Glas (Album), Album von Popol Vuh aus dem Jahr 1977
 Herz aus Glas (Marianne-Rosenberg-Lied), Lied von Marianne Rosenberg aus dem Jahr 1979
 Herz aus Glas (Münchener-Freiheit-Lied), Lied der Münchener Freiheit aus dem Jahr 1986
 Herz aus Glas (Ben-Lied), Lied von Ben aus dem Jahr 2002